

Geografia
Stati Uniti d'America
Jersey Shore – regione costiera del New Jersey
Jersey Shore – borough della Contea di Lycoming, Pennsylvania

Televisione
Jersey Shore – reality show